Das Internationaux de Tennis de Blois 2014 war ein Tennisturnier, das vom 9. bis 15. Juni 2014 in Blois stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 7. und 8. Juni 2014 statt. Bei dieser wurden in zwei Runden aus 12 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Gleb Sakharov
 Duilio Beretta
 Mathieu Rodrigues
 Enzo Couacaud

Als Lucky Loser rückte folgender Spieler in das Hauptfeld auf:
 Sebastián Rivera

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 110 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 123 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 115 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Blois